Sucreños – abitanti di Sucre (Cauca)
Sucreños – abitanti di Sucre (Santander)